Аббревиатура ЧКВ может означать:
 Чистокровная верховая — чистокровная порода верховых лошадей, выведенная в Англии.
 Чрескожное коронарное вмешательство.